Козявка тысячелистниковая, или пижмовая козявка  () — вид  из подсемейства .

Описание 
Жук длиной от 6 до 11 мм. Тело чёрное, овальное, выпуклое. Личинки тёмные, покрыты щетинками на мясистых выростах.

Распространение 
Ареал вида протягивается от Европы до Азии, интродуцирован в Северную Америку.

Экология и местообитания 
Паразитом куколок козявки тысячелистниковой является жужелица — лебия зеленоголовая (Lebia chlorocephala). И личинки и взрослые жуки питаются сложноцветными, крестоцветными и другими растениями.

Галерея

Примечания

Литература 
 Harde, Severa: Der Kosmos Käferführer, Die mitteleuropäischen Käfer, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co, Stuttgart 2000, ISBN 3-440-06959-1

Козявки (род)
Животные, описанные в 1758 году
Насекомые Евразии